Egk ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Schmidt-Egk (* 1888, † nach 1948), deutscher Richter
 Werner Egk (1901–1983), deutscher Komponist

eGK steht für:
 Elektronische Gesundheitskarte, eine Krankenversicherungskarte in Deutschland

EGK steht für:
 EGK-Gesundheitskasse, eine Schweizer Krankenkasse
 Einzelgrabkultur
 Bahnhof Geseke (DS100), Bahnhof von Geseke an der Bahnstrecke Hamm–Warburg

Abkürzung